

Acronimi 
 Fairtrade Labelling Organization  – organismo di certificazione del commercio equo e solidale

Codici 
 FLO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto regionale Gilbert Field di Florence (Stati Uniti)

Musica 

 Flo – Gruppo musicale britannico

Persone
Håvard Flo (1970) – ex calciatore norvegese
Jarle Flo (1970) – ex calciatore norvegese
Jostein Flo (1964) – dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese
Per-Egil Flo (1989) – calciatore norvegese
Tore André Flo (1973) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
Ulrik Flo (1988) – calciatore norvegese

Televisione
Flo  – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1980 al 1981